Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2020 – 26. edycja mistrzostw Europy w skeletonie. Zawody odbyły się w dniach 15 – 16 lutego 2020 roku w łotewskiej Siguldzie. Zawody były jednocześnie wliczane do klasyfikacji Pucharu Świata w sezonie 2019/2020. Rozegrane zostały dwa ślizgi mężczyzn i dwa kobiet.

W rywalizacji mężczyzn, 11. tytuł mistrza Europy z rzędu zdobył reprezentant gospodarzy Martins Dukurs. Z kolei w zawodach kobiet trzeci tytuł mistrzyni Europy w karierze wywalczyła Rosjanka Jelena Nikitina.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Europy w skeletonie
2020 w Europie
2020 w skeletonie